milijun tona
ekvivalent energije eksplozije milijun tona TNT-a